Беренбах — коммуна:
 Беренбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Беренбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Беренбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.